Роберта Винчи и Сара Эррани — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Се Шувэй и Пэн Шуай — защищали свой титул в качестве первых сеянных, но уступили в третьем раунде.

Общая информация 
Эррани и Винчи впервые в совместной карьере выиграли британский турнир Большого шлема, оформив для каждой т. н. «карьерный» Большой шлем в женском парном разряде: победив на каждом призе серии за карьеру. Итальянки стали 21-й и 22-й теннисистками, кому покорился этот результат за время существования серии (до них последней подобный результат покорялся американке Лизе Реймонд, оформившей карьерный шлем после титула на Roland Garros-2006). Всего для Сары и Роберты этот титул стал пятым в совместных выступлениях на соревнованиях Большого шлема, что вывело их на пятую строчку в списке самых успешных команд в рамках Открытой эры тенниса (более, на тот момент, было лишь у альянсов Навратилова / Шрайвер (20), Фернандес / Зверева (14), сестёр Уильямс (13) и Руано Паскуаль / Суарес (8)).

Посев 

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Третий раунд)
 ''' Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Третий раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Третий раунд)
  Винус Уильямс /  Серена Уильямс (Второй раунд, отказ)

<ol start="9">
  Андреа Главачкова /  Чжэн Цзе ''(Полуфинал)
  Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд ''(Четвертьфинал)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова ''(Четвертьфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Ярослава Шведова ''(Третий раунд)
  Луция Градецкая /  Михаэлла Крайчек ''(Второй раунд)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович ''(Финал)
  Лиза Реймонд /  Лизель Хубер ''(Второй раунд)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Наоми Броуди /  Элени Данилиду (Первый раунд)
  Йоханна Конта /  Тара Мур ''(Первый раунд)

<ol start=3>
  Джоселин Рэй /  Анна Смит ''(Первый раунд)
  Мартина Хингис /  Вера Звонарёва (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Ярмила Гайдошова /  Арина Родионова (Второй раунд)
  Весна Долонц /  Даниэла Сегель (Первый раунд)
  Людмила Киченок /  Надежда Киченок (Второй раунд)

<ol start=4>
  Полин Пармантье /  Лора Торп ''(Первый раунд)
  Юлия Бейгельзимер /  Клаудиа Янс-Игначик ''(LL, Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые